Les Otages est une peinture de Jean-Paul Laurens conservé au musée des beaux-arts de Lyon (1896).
 Les Otages est un film français de Raymond Bernard (1938).

Voir aussi 
 Otages, série de peintures de Jean Fautrier (1943-1945).
 Les Otages du José-Antonio, histoire de la série de bande dessinée Michel et Thierry (1965).